Gangbang Me ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Hard X. Regisseurin der Filme ist Mason.

Bis 2019 sind fünf Teile der Serie erschienen. Die Reihe handelt von der Praktik des Gangbang und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Darstellerinnen 
 Gangbang Me 1 (2014): AJ Applegate, Adriana Chechik, James Deen, Mick Blue, Erik Everhard, Ramon Nomar, John Strong, Criss Strokes, Mr. Pete, Jon Jon
 Gangbang Me 2 (2015): Keisha Grey, Dahlia Sky
 Gangbang Me 3 (2018): Lana Rhoades, Ana Foxxx
 Gangbang Me 4 (2018): Lena Paul, Lisey Sweet
 Gangbang Me 5 (2019): Alexis Fawx, Avi Love

Auszeichnungen 
 2015: AVN Award – Best Group Sex Scene
 2015: AVN Award – Best Orgy/Gang Bang Release
 2015: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene
 2015: XBIZ Award – Best Scene – Gonzo/Non-Feature Release
 2016: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2016: AVN Award – Best Group Sex Scene
 2016: AVN Award – Best Orgy/Gang Bang Release
 2019: NightMoves Award – BEST ALL SEX/GONZO RELEASE (Vol. 4)

Weblinks 
 
 IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film